Erich Marcks kan syfta på:

* Erich Marcks (1861–1938), tysk historiker
 Erich Marcks (1891–1944), tysk general